Grisselskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grisselskär, Houtskär, Åboland,  (3 ha)
 Grisselskär, Nagu, Åboland,  (1 ha)
 Grisselskär, Kimitoön, Åboland,  (8 ha)

Åland 

 Grisselskär (öster Föglö, Åland),  (6 ha)
 Grisselskär (invid Boxö, Saltvik, Åland),  (2 ha)
 Grisselskär (invid Saggö, Saltvik, Åland),  (30 ha)

Se även
Grisselskäret

Robotskapade Finlandförgreningar